Рейо Руотсалайнен (; 1 квітня 1960, м. Оулу, Фінляндія) — фінський хокеїст, захисник. Член Зали слави фінського хокею (2000).

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Кярпят» (Оулу). Виступав за «Кярпят» (Оулу), «Нью-Йорк Рейнджерс», СК «Берн», «Едмонтон Ойлерс», ГВ-71 (Єнчопінг), «Нью-Джерсі Девілс», «Таппара» (Тампере), Кал-Па (Куопіо), «ЦСК Лайонс» (Цюрих). 

У складі національної збірної Фінляндії провів 119 матчів; учасник зимових Олімпійських ігор 1988, учасник чемпіонатів світу 1978, 1979, 1981, 1985 і 1989, учасник Кубка Канади 1981 і 1987. У складі молодіжної збірної Фінляндії учасник чемпіонатів світу 1977, 1978, 1979 і 1980. У складі юніорської збірної Фінляндії учасник чемпіонатів Європи 1976 і 1977.

Досягнення 
 Найкращий захисник молодіжного чемпіонату світу 1980.
 Срібний призер зимових Олімпійських ігор 1988
 Володар Кубка Стенлі (1987, 1990)
 Чемпіон Фінляндії (1981), бронзовий призер (1980)
 Чемпіон Швейцарії (1989, 1991, 1992)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1986).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Оулу
фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Призери зимових Олімпійських ігор 1988
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти «Таппари»
Хокеїсти КалПа
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Цюриха»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Фінські срібні олімпійські медалісти